Tannensee steht für
Tannensee (Obwalden), Schweiz
Tannensee (Pieverstorf), Kratzeburg, Deutschland
Großer Tannensee, Mirow, Deutschland
Kleiner Tannensee, Mirow, Deutschland

Siehe auch:
Tannsee